Команчі (округ, Канзас)
Команчі (округ, Оклахома)
Команчі (округ, Техас)